

Astronomia
16194 Roderick – asteroide della fascia principale

Onomastica
Roderick – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Rodrigo

Persone
Brande Roderick – attrice e modella statunitense
Terrence Roderick – cestista statunitense